Det finns eller har funnits följande fyra församlingar i Sverige med namnet Råda:

Råda församling i Härryda kommun, Västra Götalands län (Västergötland)
Råda f.d. församling i Lidköpings kommun, Västra Götalands län (Västergötland)
Södra Råda f.d. församling i Gullspångs kommun, Västra Götalands län (Värmland)
Norra Råda församling i Hagfors kommun, Värmlands län (Värmland)